Ел Охо Калијенте има више значења:

 Ел Охо Калијенте, Ла Алберка (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охо Калијенте (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику